Сала́рский язык — тюркский язык огузской группы, распространён в КНР в основном в провинциях Цинхай и Ганьсу. Число носителей — около 60 000 человек.

Носители языка оторвались от сельджуков и мигрировали на восток в XIV веке (ранее, согласно преданиям, салары жили около Самарканда). В настоящее время язык испытывает сильное влияние тибетского и китайского языков.

Саларский язык впервые упомянут в XVIII в. с отнесением его к восточнотюркским (в частности, в работе Г. Н. Потанина «Тангутско-тибетская окраина Китая, т. II»).

Принадлежа к огузской группе, саларский язык обнаруживает следы кыпчакского воздействия, а также изоглоссы с восточнотюркскими, в частности, в некоторых словах обнаруживается -d- вместо -j-, как в саянских (adıg 'медведь' вместо общеогузского aju; jalaŋadax 'босоногий' наравне с ajax), в системе согласных противопоставляются прежде всего сильные и слабые, как в саянских, сарыг-югурском и фуюйско-кыргызском, а не глухие и звонкие.

Письменность 

Салары в основном используют китайский язык для письменных целей, используя саларский язык для разговорных целей.

У саларов не было официальной письменности, но она иногда записывалась с использованием арабской письменности Есть призывы стандартизировать арабскую письменность для саларского языка. Некоторые Салары требуют латинского алфавита, а некоторые саларские старейшины, которые не любят латинский алфавит, желают арабской письменности. Отсутствие официальной письменности привело к тому, что салары использовали китайскую систему письма. Китай предложил саларам официальную систему письменного перевода, весьма похожую на уйгурский латинский алфавит, но она была отклонена по тем же причинам, что и йеңи йезиқ был отклонен в Синьцзяне.

Молодые салары также начали использовать саларский алфавит, основанный на орфографии для тюркских языков. Существуют два основных варианта: TB30 и TB31. Арабский шрифт также по-прежнему пользуется популярностью среди саларов. Арабская письменность имеет исторический прецедент среди саларов; многовековые документы на саларском языке были написаны арабской вязью, когда они были обнаружены.

Уильям Вудвилл Рокхилл написал глоссарий саларов в своей книге 1894 года «Путешествие по Монголии и Тибету» в 1891 и 1892 годах с использованием латинского алфавита на основе системы латинизации Уэйда-Джайлса, используемой для китайцев.

TB30

Кириллица (неофициальная)

Образец текста

«Салыр огълун»

Примечания

Литература 
 
 Hahn, R. F. 1988. Notes on the Origin and Development of the Salar Language, Acta Orientalia Hungarica XLII (2-3), 235—237.
 Dwyer, A. 1996. Salar Phonology. Unpublished dissertation University of Washington.
 Dwyer, A. M. 1998. The Turkic strata of Salar: An Oghuz in Chaghatay clothes? Turkic Languages 2, 49-83.

Ссылки 

 Проект алфавита

Тюркские языки
Языки Китая